Rucăr  se poate referi la una din următoarele localități din România,

 Rucăr, județul Argeș, reședința comunei omonime;
 Rucăr, județul Brașov.

Vezi și 

 Rucăreni, județul Vrancea
 Rucăreanu, nume de familie

Dezambiguizare
Nume proprii